Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit San Antonio 1996, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'ITF Women's Circuit San Antonio 1996, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1996, è stato vinto da Nóra Köves e Pam Nelson. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Saori Obata e Nami Urabe (tds n. 1) con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1.

Teste di Serie

  Saori Obata /  Nami Urabe (finale)
  Shiri Burstein /  Patricia Rogulski (semifinali)

  Limor Gabai /  Hila Rosen (primo turno)
  Tracey Hiete /  Kristin Osmond (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit San Antonio 1996